Pathariya peut faire référence à :
 Pathariya, un village du district de Jhapa au Népal ;
 Pathariya, un village du district de Kailali au Népal.